Роланд Эдвард Элкок VC MM (; 5 июня 1899 — 6 октября 1944) — майор Британской армии, кавалер Креста Виктории.

Биография 
Родился 5 июня 1889 года в Вулвергемптоне. Работал клерком. В октябре 1914 года в возрасте 15 лет попытался попасть в Британскую армию, однако был уволен и отправлен обратно на гражданскую службу, когда установили его реальный возраст. В возрасте 18 лет был официально призван в армию, служил в 11-м батальоне полка Королевских шотландцев (Лотианского полка) во время Первой мировой войны.

15 октября 1918 года к юго-востоку от Капелль-Сен-Катерин во Франции отличился в бою, за что был награждён Крестом Виктории:

Капрал Элкок возглавил атаку расчёта пулемёта Льюиса и по собственной инициативе продвинул оружие на 10 ярдов в сторону вражеских орудий, которые наносили тяжёлые потери и сдерживали наступление. Он вывел оба орудия из строя, захватив пятерых пленных, и без сомнений предотвратил срыв атаки. Позже у реки Лис этот офицер атаковал вражеский пулемёт, захватив в плен его расчёт.

Позже Элкок был произведён в майоры, служил в Британской Индийской армии во время Второй мировой войны. Скончался 6 октября 1944 года.

Крест Виктории, которым он был награждён, является экспонатом  в Эдинбургском замке.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Участники Второй мировой войны